Die Sport 1 Open 2013 waren ein Tennisturnier, das vom 8. bis 14. Juli 2013 in Scheveningen stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 6. Juli und 7. Juli 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 20 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Colin Ebelthite
 Lorenzo Giustino
 Thiago Monteiro
 Andis Juška

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Roberto Carballés Baena

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 49 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 40 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 50 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Den Haag